

Personen 
 Anthony Leggett (1938), Brits natuurkundige en Nobelprijswinnaar
 Jeremy Leggett (1954), Brits geoloog en milieuactivist

Plaatsen 
 Leggett (Californië), een dorpje in de Amerikaanse staat Californië
 Leggett (North Carolina), een dorpje in de Amerikaanse staat North Carolina
 Leggett (Texas), een dorpje in de Amerikaanse staat Texas

Zie ook 
 Leggatt (doorverwijspagina)
 Legge (doorverwijspagina)
 Liggett (doorverwijspagina)